Orlinski oder Orliński ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Bernhard Orlinski (1928–2012), deutscher Kirchenmusiker, Komponist und Hochschullehrer
 Jakub Józef Orliński (geboren 1990), polnischer Opernsänger (Countertenor) und Breakdancer

en:Orliński